Бланк:

 Бланк — вид полиграфической продукции, представленный в виде стандартного бумажного листа определённого формата с воспроизведенной на нём постоянной информацией документа и местом, отведенным для переменной информации.
  — бывшая коммуна во Франции (ныне часть Peux-et-Couffouleux).
 Бланк — старинная биллонная монета Голландских штатов.

Персоналии 
Бланк (Блэнк) — фамилия образована от немецкого слова «blank», которое означает «белый, чистый», согласно другой версии, в основе этой фамилии лежит французское слово «blanc», которое в переводе имеет те же значения: «белый, чистый, невинный».

 
 
 Бланк, Антоний (1785—1844) — польский художник-классицист.
 Бланк, Борис Карлович (1769—1826) — русский поэт.
 Бланк, Борис (род. 1952) — швейцарский музыкант, участник поп-группы Yello.
 Бланк, Борис Лейбович (род. 1938) — советский и российский художник театра и кино, кинорежиссёр.
 Бланк, Борис Павлович (1897—1957) — советский график, педагог.
 Бланк, Ева Марковна (Хова Мордковна; 1870 — после 1938) — русский историк и педагог.
 Бланк, Иван Яковлевич (1708—1745) — русский архитектор.
 Бланк, Игорь Александрович (род. 1938) — советский экономист.
 Бланк, Израиль Моисеевич (Бланк, Александр Дмитриевич; 1799 или 1804—1870) — российский врач, дед В. И. Ленина по материнской линии.
 Бланк, Карл Иванович (1728—1793) — московский архитектор и инженер-строитель.
 Бланк, Кристап (род. 1986) — латвийский футболист.
 Бланк, Леон (1867—1934) — еврейский театральный актёр и режиссёр.
 Бланк, Лес (1935—2013) — американский режиссёр-документалист.
 Бланк, Мария Александровна (в замужестве Ульянова; 1835—1916) — мать революционеров В. И. Ленина и А. И. Ульянова.
 Бланк, Мел (1908—1989) — американский актёр озвучивания, комедиант.
 Бланк, Михаил Ильич (1898—1941) — советский военачальник, командир 15-го стрелкового корпуса, полковник (1939).
 Бланк, Моисей Абрамович (1907—1983) — советский, украинский живописец, график.
 Бланк, Рада (род. 1976) — американская сценаристка, актриса и режиссёр.
 Бланк, Ребекка Маргарет (1955—2023) — американский экономист.
 Бланк, Рувим Маркович (1866—1954) — российский химик, экономист, публицист и редактор, общественный деятель, доктор естественных наук.
 Бланк, Стив (род. 1953) — американский предприниматель, «Крёстный отец Кремниевой долины».
 Бланк, Теодор (1905—1972) — немецкий политик.
 Бланк, Хуберт де (1856—1932) — нидерландско-кубинский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Бланк, Шмуэл-Лейб (1891—1962) — американский еврейский писатель.
 Бланк, Эрнест (1894—1972) — латвийский публицист, историк, писатель.
 Бланк, Яков Павлович (1903—1988) — советский математик.
 Бланк, Григорий Борисович (1811—1889) — публицист.
 Бланк, Пётр Борисович (1821) — писатель.

Блэнк 
 Блэнк, Дженнифер (род. 1974) — американская актриса.

Составные фамилии 
 Де-Бланк-и-Менокаль, Гильермо (1882—1978) — кубинский дипломат.
 Файтельберг-Бланк, Виктор Рафаилович (1934—2011) — советский и украинский врач-венеролог, сексопатолог, журналист и публицист.

См. также 
 Бланк строгой отчётности
 Бланка (значения)
 Бланков
 Блан
 Блант

Примечания